Cydippida är en ordning av kammaneter. Enligt Catalogue of Life ingår Cydippida i klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet kammaneter och riket djur. I ordningen Cydippida finns 62 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Cydippida